In de biologie:
de soort: de Kraanvogel (vogel), Euraziatische (of gewone) kraanvogel (Grus grus)
de familie: de Kraanvogels, kraanvogels (Gruidae)
de orde: de Kraanvogelachtigen, kraanvogelachtigen (Gruiformes)
 het sterrenbeeld Kraanvogel (sterrenbeeld), kraanvogel (Grus)